pin grid array – typ podstawki znajdującej się w płycie głównej.
 Poznań Game Arena – festiwal gier komputerowych.
 Panasonic Gobel Awards – indonezyjskie nagrody telewizyjne
 poliglikolid – (w skrócie PGA, z )